Dans le domaine équestre, la sellerie ou harnachement est l'ensemble des pièces qui servent à équiper un cheval de selle ou de trait.
 La sellerie nautique est un métier concernant l'aménagement d'intérieur et extérieur des navires, ainsi que le capotage de ceux-ci.